Amycus Carrow – personaggio della saga di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling
Alecto Carrow – personaggio della saga di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling
Carrow Road – stadio di calcio situato a Norwich, Inghilterra,  sede del Norwich City F.C.